В археологии неолитической Европы горизо́нт сгоре́вших домо́в представляет собой географическую протяжённую область предположительно преднамеренно сожжённых поселений.

Это была широко распространенная традиция на территории современной Юго-Восточной Европы и Восточной Европы, существовавшая между 6500 г. до н. э. (начало неолита в этом регионе) и 2000 г. до н. э. (начало бронзового века). Ярким представителем этой традиции является культура Кукутень-Триполье, которая была сосредоточена на горизонте сожженных домов как географически, так и по времени.

Историками-исследователями неолита и энеолита Европы до сих пор ведётся дискуссия о том, были ли большинство сгоревших домов подожжены преднамеренно или нет.

Хотя до сих пор ведутся споры о том, почему практиковалось сжигание домов, доказательства, похоже, указывают на то, что это вряд ли было случайным. Также ведутся споры о том, что могло быть причиной преднамеренного и регулярного сжигания домов, ведь эти поджоги могли уничтожить всё поселение. Однако в последние годы вокруг теории «домоцида», поддерживаемой ,  и другими, начал складываться консенсус.

Кукутень-Трипольские поселения полностью выгорали каждые 60—80 лет, оставляя после себя последовательные слои, состоящие в основном из большого количества обломков от обрушившихся глинобитных стен. Эти обломки в основном состояли из керамического материала, возникавшего, когда сырая глина, использовавшаяся для обмазывания стен, остекловывалась от сильного жара. Пожар, уничтожавший здания, остекловывал глину, окрашивая её в ярко-оранжевый цвет, сходным образом с тем, как предметы из необработанной глины превращаются в керамические изделия в процессе обжига в печи. Более того, огромное количество обломков из обожжённой глины, найденных на месте каждого дома поселения, указывает на то, что огонь огромной силы бушевал во всём поселении, чтобы создать такой объём найденного материала.

Эксперименты 
Хотя предпринимались некоторые попытки воспроизвести результаты сожжений древних поселений, ни в одном эксперименте ещё не удалось успешно воспроизвести условия, которые оставили бы после себя такой же тип остатков, как у обнаруженных на сожжённых неолитических стоянках, при условии, что постройки сгорели при нормальных условиях.

Аргументы в пользу случайного или преднамеренного сжигания 
Аргумент в пользу случайного возгорания: На некоторых сожжённых участках находилось большое количество запасов продовольствия, частично уничтоженных пожарами, в результате которых сгорели дома. Кроме того, существовал высокий риск возгорания из-за использования в этих домах примитивных печей. Эти два факта подтверждают теорию о том, что здания были сожжены случайно или в результате нападения противника, поскольку можно было бы утверждать, что никто не стал бы преднамеренно сжигать запасы продовольствия вместе с домами.

Аргумент преднамеренного поджога: Некоторые историки утверждают, что поселения были преднамеренно сожжены в повторяющемся цикле строительства и разрушения. Сербский археолог Мирьяна Стеванович пишет: «…маловероятно, что дома сгорели в результате серии несчастных случаев или по каким-либо конструктивным и технологическим причинам, а скорее то, что они были разрушены в результате преднамеренного поджога и, скорее всего, по причинам символического характера».

Некоторые из современных экспериментов по сжиганию домов включают эксперименты, проведенные Артуром Банкоффом и Фредериком Винтером в 1977 году, Гэри Шаффером в 1993 году и Стеванович в 1997 году. В своём эксперименте Банкофф и Винтер построили модель полуразрушенного неолитического дома, а затем подожгли её таким образом, чтобы воспроизвести случайный пожар, который, возможно, возник бы из-за заброшенного очага для приготовления пищи. Затем они позволили огню бесконтрольно гореть более тридцати часов. Хотя огонь быстро распространился на соломенную крышу, уничтожив её в процессе, в конце концов обгорело менее одного процента глины в стенах (превратилось в керамический материал), что противоречит большому количеству обломков из обожённой глины, найденный в развалинах кукутень-трипольского городища. Кроме того, в результате экспериментального сжигания стены остались почти полностью нетронутыми. Было бы относительно легко быстро отремонтировать крышу, убрать пепел и снова заселить дом. Эти результаты типичны для всех современных экспериментов, которые были проведены, чтобы попытаться воссоздать эти древние сожжённые дома. Стеванович утверждает, что для производства большого количества обожжённой глины, найденной в руинах, необходимо было разместить огромное количество дополнительного топлива рядом со стенами, чтобы создать достаточно тепла для стеклования глины.

Гипотезы 
 Анализ возможных причин периодических пожаров кукутень-трипольских поселений приводит к следующим гипотезам:

Примечания

Ссылки 
 Кукутень-трипольская культура на сайте французского министерства культуры.
Культура Триполье-Кукутень
Археология на Украине
Археология в Словакии
Археология в Сербии
Археология в Румынии
Археология в Молдавии
Археология в Косово
Археология в Болгарии
Европа медного века
Неолит Европы